11-я моторизованная пулемётно-артиллерийская бригада (11мсбр) — воинское соединение в РККА Вооружённых Сил СССР до Великой Отечественной войны.

История 
Сформирована в ноябре 1940 года в ПрибОВО по директиве НКО № орг/1/106610 от 4 ноября 1940 года по штатам № 05/100-05/112.

В марте 1941 года переформирована в 188-ю стрелковую дивизию.

Состав 

 583-й артиллерийский полк
 стрелково-пулемётный батальон
 пулемётный батальон. Командир — старший лейтенант Иван Андреевич Кудряшов.
 пулемётный батальон. Командир — капитан Борис Исаевич Гальперин.
 пулемётный батальон. Командир — старший лейтенант Максим Ефимович Ершов.
 317-й отдельный сапёрный батальон. Командир — старший лейтенант Сергей Петрович Николаев.
 406-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
 238-й медицинско-санитарный батальон
 242-й автотранспортный батальон
 отдельная рота связи. Командир — лейтенант Яков Яковлевич Шевелев.
 танко-огнемётная рота. Командир — лейтенант Петр Романович Воронин.

Командование 
Командиры:
 полковник Александр Владимирович Богданов (26.11.1940-11.12.1940),
 полковник Орленко, Тимофей Семёнович

Начальник штаба:
 Батицкий, Павел Фёдорович (12.1940-03.03.1941).

Начальник разведывательного отделения
 майор Мелешкевич, Матвей Константинович (16.12.1940-5.03.1941).

Источники 
 

Бригады СССР